Le championnat du monde de squash 1980 est l'édition 1980 du championnat du monde qui se déroule du 19 au 28 septembre 1980 à Adelaïde.
Geoff Hunt gagne son  titre de champion du monde en battant Qamar Zaman en finale.

Têtes de série

Tableau final

Demi-finale, finale

Tableau supérieur

Tableau supérieur 1

Tableau supérieur 2

Tableau inférieur

Tableau inférieur 1

Tableau inférieur 2

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnats du monde de squash

1980
Squash masculin
Squash masculin 1980
Monde masculin 1980
Monde masculin
Sport en octobre 1980